Biblioteca Nacional is de naam van de nationale bibliotheek in verscheidene Spaans- Portugees- en Papiamentstalige landen, waaronder:
 Biblioteca Nacional de España, de nationale bibliotheek van Spanje, in Madrid
 Biblioteca Nacional de Portugal, de nationale bibliotheek van Portugal, in Lissabon
 de Nationale Bibliotheek van Brazilië (Biblioteca Nacional do Brasil), in Rio de Janeiro
 de Nationale Bibliotheek van Chili (Biblioteca Nacional de Chile), in Santiago
 de Nationale Bibliotheek van Aruba (Biblioteca Nacional Aruba), in Oranjestad

 en van bibliotheken in Andorra, Angola, Argentinië, Costa Rica, Mexico en Mozambique.

Zie ook 
 Lijst van nationale bibliotheken